Луцій Семпроній Атратін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з роду Семпроніїв, його гілки Атратінів:
 Луцій Семпроній Атратін — консул 445 року до н. е., цензор 443 року до н. е.
 Луцій Семпроній Атратін — консул-суффект 34 року до н. е.
 Луцій Семпроній Атратін — юрист I століття до н. е.

Див. також 
 Семпронії